Alving är ett efternamn som burits av bland andra:

Barbro Alving (1909–1987), svensk journalist
Bertil Alving (född 1952), svensk ljudtekniker och producent
Fanny Alving (1874–1955), svensk författare
Hjalmar Alving (1877–1958), svensk lärare och språkforskare